

Anno 
 182 o 182 a.C.

Codici 
 182 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Saint Paul nell'isola di Réunion

Matematica 
 182 – numero